Шатолен:

 Шатолен — коммуна во французском департаменте Финистер, административный центр округа Шатолен и кантона Шатолен.
 Шатолен — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бретань.